6/9 kan syfta på:

 6 september
 9 juni (amerikanskt datumformat)